Boys Don’t Cry – album Franka Oceana
 Boys Don’t Cry – album zespołu The Cure
 Boys Don’t Cry – singel zespołu The Cure
 Boys Don’t Cry – film z udziałem Hilary Swank